Шири́нка, ширі́нка, шири́нька, ширі́нька (первісне значення — «шматок тканини на всю ширину витканого полотна») — багатозначний термін:
 Ширинка — діалектна українська і російська назва шматка тканини, рушника, скатерті, хустки.
 Ширинка (ширінка, ширинька, ширінька) — обрядова хусточка на Буковині.
 Ширинка — елемент архітектурного декору.
 Ширинка (правильніше «ширінька», «гульфик») — смуга тканини, яку вшивають у верхню передню частину штанів.

Примітки